Landgraafschap Neder-Elzas in het Heilige Roomse Rijk
Neder-Elzas (district) in het Duitse Rijk, 1870-1918